DL steht für:
 Delta Air Lines, eine US-amerikanische Fluggesellschaft, Sitz in Atlanta und Mitglied der Luftfahrtallianz SkyTeam nach dem IATA-Code
 Democràcia i Llibertat, katalanisches Wahlbündnis bei den spanischen Parlamentswahlen 2015 
 Démocratie Libérale, eine ehemalige französische Politische Mitte-rechts-Partei, die von 1997 bis 2002 existierte
 Demokratische Linke (1967), eine zur Landtagswahl in Baden-Württemberg 1968 gegründete Wahlpartei
 Demokratische Linke (1999), eine 1999 gegründete deutsche Kleinpartei
 Deputy Lieutenant, eine britische Amtsbezeichnung für einen Untergebenen eines Lord Lieutenant
 Description Logic, eine Familie von formalen Sprachen, siehe Beschreibungslogik
 Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-AG, ein ehemaliger Montankonzern
 Deutsche Landsmannschaft, ein ehemaliger deutscher Korporationsverband
 Deutscher Lehrerverband, eine Gewerkschafts-Dachorganisation
 Deutschland im Amateurfunk
 Diaper Lover, sexueller Fetischismus
 DIN lang, eine Standard-Größe für Briefumschläge
 Diodenlaser, eine Laserstrahlquelle
 Directors Lounge, eine Berliner Film- und Medienkunstplattform
 Distribution List, siehe E-Mail-Verteiler
 Download, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#D
 Drehleiter, eine Familie von Feuerwehrfahrzeugtypen
 Dual Layer (oder Double Layer), siehe DVD#Formate mit zwei Datenschichten
 die postcode area Darlington (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 Bahnhof Löbau (Sachs) (DS100-Code)
 römische Schreibweise für 550

DL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Albanien: Kreis Delvina (auslaufend)
 Deutschland: Landkreis Mittelsachsen (für Döbeln)
 Indien: Delhi
 Irland: County Donegal/Dún na nGall
 Niederlande: 
 Oldtimer-Pkw vor 1973 (schwarze Schilder mit weißer Schrift)
 Mofas und Mopeds (mit drei Buchstaben)
 Norwegen: Oslo
 Österreich: Bezirk Deutschlandsberg
 Polen: Legnica
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Russland
 Vereinigtes Königreich: Shrewsbury, England

dl steht als Abkürzung für:
 Deziliter, siehe Liter

D/L steht als Bezeichner für:
 in der Chemie für die Stereodeskriptoren der Fischer-Projektion

Siehe auch:

DL